Ungarische Bandynationalmannschaft bezeichnet:

 die Ungarische Bandynationalmannschaft der Herren
 die Ungarische Bandynationalmannschaft der Frauen